

Prénom 
Ameur est un prénom.

Patronyme 

 Maher Ameur (né en 1987), footballeur tunisien ;
 Mohammed Ameur (né en 1959), homme politique marocain ; ;
 Mohamed Ameur Hizem (né en 1972), joueur et entraîneur de football tunisien
 Rabah Ameur-Zaïmeche (né en 1966), réalisateur, scénariste et comédien franco-algérien.

Toponyme 
 Ameur, commune rurale marocaine de la préfecture de Salé, dans la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër
 Ameur Seflia, commune rurale marocaine de la province de Kénitra, dans la région de Gharb-Chrarda-Beni Hssen
  (localités d'Afrique du Nord)

Autre 
 Ameur le bon, ancienne émission de télévision québécoise (Canada)

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme